Индийско-японские отношения были прочными на протяжении всей истории. Между Индией и Японией веками шёл культурный обмен, в первую очередь в результате распространения буддизма, косвенно из Индии в Китай, а затем и в Японию. Во время Второй мировой войны японская императорская армия использовала войска Индийской национальной армии в боях против британских сил. Индия является крупнейшим получателем японской официальной помощи в целях развития. Индия и Япония стояли друг за друга в критические моменты их истории.

Дипломатические отношения между двумя странами остаются тёплыми с момента обретения Индией независимости. Японские компании, такие как Sony, Toyota, Honda имеют заводы по производству товаров в Индии. Также, в связи с развитием индийской экономики, она является крупным рынком для японских фирм, которые, по сути, были одними из первых, начавших инвестирование в индийское производство. Наиболее видной японской компанией-инвестором, является автомобильный гигант Suzuki, который в партнёрстве с индийской компанией «Maruti Suzuki» был до недавнего времени  крупнейшим индийским производителем автомобилей.

В декабре 2006 года визит премьер-министра Индии Манмохана Сингха в Японию завершился подписанием «Совместного заявления между Японией и Индией о стратегическом и глобальном партнерстве». Япония инвестирует во многие инфраструктурные проекты в Индии, например: в проект -  Метро Дели. В 2007 году Морские силы самообороны Японии  приняли участие в международных учениях в Индийском океане, в которых также участвовали военно-морские силы Индии, Австралии, Сингапура и Соединённых Штатов. Также 2007 год был объявлен годом «Индийско-японской дружбы». На 10 сентября 2020 года запланировано проведение онлайн переговоров премьер-министра Индии и Японии, в рамках которых планируется заключить соглашения о укреплении экономического сотрудничества.

Исторические отношения 

Культурный обмен между Индией и Японией начался в начале VI века с введением буддизма в Японию из Индии. Индийский монах Бодхисена прибыл в Японию в 736 году распространять буддизм и представил жителям Великого Будду, построенного в Тодай-дзи, и остаётся в Японии до своей смерти в 760 году. Буддизм и неразрывно связанная с ним индийская культура оказали большое влияние на японскую культуру, до сих пор ощущаемое и сегодня в результате чувства доброжелательности между двумя странами.

В результате связи буддизмом между Индией и Японией, монахи и ученые часто путешествовали между двумя странами. Буддийские монахи из Индии посещали Японию с VIII века. Древние записи из ныне уничтоженных библиотеки университета Наланда в Индии описывают ученых и школьников-японцев, посещавших школу. Одним из самых известных японских путешественников в Индию был Тэндзюку Токубей (1612—1692), названный в честь Тэндзюку («Небесная Обитель»), японское название для Индии.

Культурный обмен между двумя странами создал много параллелей в их фольклоре. Современная популярная культура основана на этом фольклоре, например, произведения в жанре фэнтези — манга и аниме. Богиня, известная в Индии как Сарасвати, в Японии известна как Бензайтен.

Движение за независимость Индии

Вторая мировая война

Современные отношения 
В 2014 году индийский премьер-министр Нарендра Моди посетил с визитом Японию. Его визит ознаменовался подписанием целого ряда документов, в частности, стороны создали "Стратегическое глобальное партнерство".

Экономика 
В августе 2000 года японский премьер-министром с официальным визитом посетил Индию. На встрече представители двух стран договорились создать "Глобальное партнерство Индии и Японии в XXI веке". За этим последовал визит индийского премьера Ваджпаи в Японию в декабре 2001 года, в ходе визита стороны подписали "Совместную декларацию Японии и Индии" от 10 декабря . В ней, в частности отмечалась приверженность сторон идеалам демократии и рыночной экономики, духу толерантности, уважению многообразия и принципам взаимной выгоды.

Армия 
Индийские ВМФ в 2007 году принимали участие в крупнейших военно-морских учениях при участии флотов США, Японии, Австралии, а также Сингапура, которые получили название Малабар. Также с 2007 года развивается военно-политическое сотрудничество в четырёхстороннем формате.

6 октября 2021 года в Аравийском море стартовали военно-морские учения морских сил самообороны Японии и ВМС Индии. Целью данных учений заявлена выработка понимания действий в ходе морских операций и развитие оперативного взаимодействия личного состава двух стран. 

Два корабля ВМС Индии "Шивалик" и "Каморта" прибыли в японский порт Йокосука для участия в морских учениях "Малабар", которые прошли с 8 по 18 ноября 2022 года. 

Сухопутные силы самообороны Японии с 28 февраля по 2 марта 2023 года провели совместные военные учения «хранитель Дхармы» с подразделениями индийской армии на полигоне «Айбано», г. Такасима, направленные на «отражение возможной агрессии со стороны КНР».

Культура

Примечания 

Япония
Индия